Háje  – comune in Boemia Centrale
Háje nad Jizerou  – comune nella regione di Liberec
Háje  – frazione della città di Cheb (regione di Karlovy Vary)